John Tradescant ist der Name folgender Personen:

 John Tradescant der Ältere (um 1570–1638), englischer Gärtner und Botaniker
 John Tradescant der Jüngere (1608–1662), englischer Gärtner und Botaniker